Stina Andersson (med varierande stavningar) kan syfta på:

Stina Anderson (1876–1940), svensk författare och psalmdiktare
Stina Andersson (politiker) (född 1925), svensk riksdagsledamot
Stina Andersson (1935–2018), se Stina Gustavsson, riksdagsledamot